Крапивенский сельский Совет — сельский Совет на территории Оршанского района Витебской области Республики Беларусь.

Состав 
Крапивенский сельсовет включает 15 населённых пунктов:

 Бородулино — деревня.
 Брыли — деревня.
 Гатьковщина — деревня.
 Грязивка — деревня.
 Загородная — деревня.
 Згарда — деревня.
 Крапивно — агрогородок.
 Лариновка — агрогородок.
 Пашино — деревня.
 Рымки — деревня.
 Савищино — деревня.
 Стаховка — деревня.
 Сяглово — деревня.
 Шатравино — деревня.
 Шугайлово — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Оршанский райисполком

Сельсоветы Оршанского района (Витебская область)